Músico - pessoa ligada diretamente à música, em caráter profissional ou amador, exercendo alguma função no campo de música, como a de tocar um instrumento musical, cantando, escrevendo arranjos, compondo ou regendo, dentre outros
 Músicos (pintura)
 Músicos (tapeçaria)
 Uirapuru-verdadeiro, uma ave

Desambiguação